Carpenterella är ett släkte av svampar. Carpenterella ingår i familjen Synchytriaceae, ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Carpenterella